

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (11119) Taro est un astéroïde de la ceinture principale.
 En biologie, le taro est un tubercule alimentaire des régions tropicales.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 le Taro est un ancien département français de l'époque napoléonienne, nommé d'après la rivière italienne :
 l'arrondissement de Borgo Val di Taro est un arrondissement du département ci-dessus ;
 la bataille du Taro s'est déroulée du 13 au  et a opposé les troupes françaises aux troupes alliées.

Culture et société

Cinéma 
 Tatsu no ko Tarō est un long métrage d'animation japonais réalisé par Kirio Urayama, sorti en 1979.

Jeux vidéo 
 Taro Yamada est un personnage non-jouable du jeu Yandere Simulator.

Littérature et bande dessinée 
 Urashima Tarō (浦島 太郎) est un personnage d'un conte de fées japonais.
 Taro est un personnage du manga Dragon Ball
 Tarō Misaki et Taro Misaki sont des personnages du manga Captain Tsubasa.
 Le Fabuleux Destin de Taro Yamada est une série de manga japonais créée par Ai Morinaga.

Sports 
 Taro Tsujimoto est un joueur de hockey sur glace imaginaire, objet d'un canular aux États-Unis en 1974.

Anthroponyme

Prénom 
Tarō est un prénom masculin japonais, notamment porté par :
 Sean Taro Ono Lennon, né en 1975, musicien ;
 Tarō Akebono (曙太郎), né en 1969, sumotori ;
 Tarō Asō (麻生 太郎), né en 1940, homme politique japonais ;
 Taro Daniel, né en 1993, joueur de tennis japonais ;
 Tarō Gomi (五味 太郎), né en 1945, écrivain et illustrateur japonais de livres pour enfants ;
 Taro Goto (後藤 太郎), né en 1969, footballeur japonais ;
 Q-taro Hanamizawa, mangaka ;
 Taro Hasegawa (長谷川 太郎), né en 1979, footballeur japonais ;
 Taro Kagawa (賀川 太郎), né en 1922, footballeur japonais ;
 Tarō Iwashiro (岩代 太郎), né en 1965, compositeur de musiques de films japonais ;
 Taro Nihei, né en 1971, joueur de hockey sur glace japonais ;
 Tarō Okamoto (岡本 太郎), 1911 - 1996, artiste japonais ;
 Tarō Sekiguchi (関口 太郎), né en 1975, pilote de moto japonais ;
 Taro Shimabuku, karateka japonais ;
 Tarō Shinonome (東雲 太郎), mangaka ;
 Tarō Tominaga (富永 太郎), 1901 - 1925, écrivain japonais ;
 Tarō Yamamoto (山本 太郎), né en 1974, acteur et homme politique japonais.

Patronyme 

 Gerda Taro, une photographe allemande.
  (1848-1913), un homme politique japonais ;
  (1839-1909), un général japonais.

Surnom 
 Taro, de son vrai nom Tariel Gouramovitch Oniani, est un gangster géorgien.

Toponyme 

 le Taro, une rivière d'Italie ;
 Borgo Val di Taro, une ville italienne de  ;
 Bando Taro (坂東太郎), un fleuve japonais ;
 Taro, l'une des îles Salomon ;
 Taro, un village du Cameroun.

Homonymie de prénom